Коныр — название населённых пунктов в Казахстане:
 Коныр (до 1993 г. - Надеждовка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Коныр — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Коныр — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.